Maywood (duo), een Nederlands popduo
Maywood (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Maywood (Chicago), een stadsdeel van Chicago
Maywood (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Maywood (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Maywood (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Maywood Park, een plaats in de Amerikaanse staat Oregon